Catinella gabbii är en snäckart som först beskrevs av Tryon 1866.  Catinella gabbii ingår i släktet Catinella och familjen bärnstenssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bärnstenssnäckor
gabbii